De triatlon is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney.

Mannen 
De mannen triatlon werd gehouden op 17 september 2000. Van de 52 mannen wisten uiteindelijk 48 de finish te halen.

Vrouwen 
De vrouwen triatlon werd gehouden op 16 september 2000. 48 vrouwen deden mee, waarvan er uiteindelijk 8 uitvielen tijdens het fietsen.

Zie ook 
 Lijst van olympische kampioenen triatlon

Triatlon
2000
OS 2000
OS 2000